C7H17N – formula molecolare della dimetilamilammina
C7H17N – formula molecolare del tuamminoeptano

Formule molecolari